Во́лхов — город (с 1933 года) в России, административный центр Волховского района Ленинградской области. Город воинской доблести.

Образует муниципальное образование город Волхов (Волховское городское поселение).

География 
Площадь — 10 821 га.

Волхов расположен в восточной части области на автодороге  (Зуево — Новая Ладога). В городе берут начало автодороги  (Волхов — Городище — Кириши),  (Волхов — Кисельня — Черноушево) и  (Волхов — Иссад).
 
Расстояние до Санкт-Петербурга — 135 км.

Город находится на обоих берегах реки Волхов.

Часовой пояс
Город Волхов, как вся Ленинградская область находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно Всемирного координированного времени UTC составляет +3:00. Волховское время отличается от поясного на один час.

История 
Писцовая книга Водской пятины 1500 года упоминает в Ладожском уезде Михайловский погост на Волховских порогах (на левом берегу реки Волхов). После 1917 года Михайловский погост на Волхове получил наименование «село Октябрьское».

В 1904 году, во время прокладки железной дороги Петербург — Вологда, была построена станция Званка, названная так по находившейся рядом одноимённой деревне. В 1916 году от этой станции была проложена железная дорога на Мурманск.

Город возник как посёлок строителей Волховской ГЭС (Волховстрой), которая строилась с 1918 по 1926 год и была первой крупной ГЭС в России.

Постановлением Президиума ВЦИК от 16 мая 1925 года Волховстрой получил статус рабочего посёлка.

По данным переписи населения 1926 года в посёлке Волховстрой проживали 3530 человек, в Званке — 3460 человек.

Постановлением Президиума ВЦИК от 16 мая 1927 года рабочий посёлок Волховстрой был включён в черту Званки (одновременно, также получившей статус рабочего посёлка).

В 1929 году недалеко от ГЭС был заложен первый в России алюминиевый завод.

В 1929 году на станции Званка был открыт диспетчерский пункт СЛОНа.

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 апреля 1930 года, рабочие посёлки Пролетарский и Званка объединены в один рабочий посёлок Званка.

27 декабря 1933 года Президиум ВЦИК постановил: «…2. Включить в черту рабочего посёлка Званка, Волховского района, селения — Борисова Горка, Ильинское, Новые Дубовики и Октябрьское с Новой деревней, того же района. 3. Преобразовать рабочий посёлок Званка, Волховского района, в город под наименованием „Волховстрой“».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 апреля 1940 года город Волховстрой был переименован в Волхов.

2 марта 1943 года под прицельным огнём врага была построена железная дорога длиной в 33 километра за 17 дней. Она соединила блокадную внутреннюю сеть железных дорог Ленинграда с внешней, ведущей на Волховстрой. Пять тысяч человек днём и ночью рубили деревья, заготавливали шпалы, подвозили и подносили рельсы. Для быстроты шпалы и рельсы укладывали непосредственно на снег и на лёд. 7 февраля 1943 года после полуторагодового перерыва смогли отправить в Ленинград первый поезд с продовольствием и боеприпасами.

В 1970 году город был награждён орденом Октябрьской Революции.

19 марта 1994 года постановлением правительства Ленинградской области № 43 от в состав города были включены населённые пункты: Лисички, Кикино, Плеханово, Симанково, Заполек, Стуглево и Труфаново.

14 марта 1996 года постановлением правительства Ленинградской области № 76 в состав города Волхова были переданы деревни Валим, Пороги, Шкурина Горка и посёлок при станции Пороги из Вындиноостровской волости, а также деревня Виковщина из Староладожской волости.

1 декабря 2015 года в Москве подписано постановление президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев, в котором говорится: «За выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города Волхова в борьбе с фашистскими захватчиками, и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу Волхову почетное международное звание „Город Трудовой Доблести и Славы“».

Население 

До объединения в 1927 году Волховстроя и Званки, численность их населения учитывалась отдельно:
 1920 г. — Волховстрой 279 чел. (260 м п., 19 ж. п.); Званка — 2041 чел. (1107 м п., 934 ж. п.)
 1923 г. — Волховстрой 6143 чел. (5064 м п., 1079 ж. п.); Званка — 2932 чел. (1615 м п., 1317 ж. п.)

 Национальный состав

Инфраструктура 
Город состоит из двух частей:
 Волхов-1 (расположен на левом берегу реки Волхов)
 Волхов-2 (расположен на правом берегу реки Волхов)

В городе находятся: Волховская ГЭС, две основные котельные (работают на природном газе), два комплекса водоочистных сооружений и три комплекса очистки стоков.

В городе три моста через реку Волхов: автомобильный, пешеходный и железнодорожный мосты.

Главные улицы города — Кировский пр., пр. Юрия Гагарина, пр. Державина, Волховский пр., Авиационная ул., Молодёжная ул., ул. Профсоюзов.

Экономика

Промышленность 

 Волховская ГЭС им. В. И. Ленина
 Волховский филиал АО «Апатит» (волховский химический кластер Группы «ФосАгро»), прежнее название АО «Метахим» — (ОАО «ФосАгро»)
 ООО «Талосто-Волхов»
 ОАО «Волховхлеб»
 Комбинат шампанских вин «ВИЛАШ-КШВ»
 Волховский завод по обработке цветных металлов
 Швейная фабрика «Волховчанка»
 Комбикормовый завод
 Рыбоперерабатывающая компания «РОК-1»
 Кондитерская фабрика «Невский кондитер»

Торговля 
 Универсамы «Пятёрочка», «Магнит», «Дикси», «Верный»
 Фирменные магазины Великолукского мясокомбината
 Салоны связи «Связной», «МегаФон», «МТС», «Билайн», «TELE2»
 Магазины электроники «Эльдорадо», «Эксперт», «Техновидео», «DNS».
 Аптека «Озерки», сеть аптек «Невис».
 Торговый дом «ВИМОС»
 ООО «ТД Марс»

Банки 
 «Сбербанк России», «ВТБ», «Почта Банк», АО КБ «Пойдём!», «Совкомбанк»

Транспорт 

Волхов представляет собой крупный железнодорожный узел, отсюда идут электропоезда до Санкт-Петербурга, Киришей, Подпорожья и Тихвина. Также идут поезда дальнего следования на Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Новокузнецк, Воркуту, Архангельск. В городе находятся 3 железнодорожные станции: Волховстрой-1, Волховстрой-2, Мурманские Ворота и железнодорожная платформа Новооктябрьский.

Городской общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси.

Достопримечательности 
 Волховская ГЭС — шедевр конструктивизма, инж. Г. О. Графтио
 Железнодорожный вокзал
 Монумент «Героическим защитникам Волхова»
 Памятник С. М. Кирову
 Памятник академику Г. О. Графтио
 В 6 км к северу находится село Старая Ладога — первая столица древней Руси
 Парк Славы
 Парк имени 40-летия ВЛКСМ
 Парк «Ильинка»
 Рядом с железнодорожным вокзалом станции Волховстрой-I установлен паровоз-памятник Эу708-64. Этот паровоз, приписанный в годы войны к депо г. Волхова, 7 февраля 1943 г. доставил в осаждённый Ленинград первый после прорыва блокады поезд с продовольствием и боеприпасами.
 На территории микрорайона Шкурина Горка, на левом берегу реки Волхов, в районе Волховских порогов, под средневековыми культурными слоями найдено поселение древних рыболовов и охотников эпохи бронзы и раннего железа II тыс. до н. э.

Культура 
 Культурно-информационный центр им. А. С. Пушкина
 Культурно-спортивный центр «Железнодорожник»
 Волховский городской дворец культуры
 Музей истории города Волхов

Русская православная церковь 
 Церковь Илии Пророка в Плеханово
 Собор св. ап. Андрея Первозванного
 Церковь Архангела Михаила

Спорт 
В Волхове имеются: 2 городских стадиона, 3 спортивно-оздоровительных комплекса, 2 плавательных бассейна.

В городе развиваются следующие виды спорта: плавание, футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, аэробика, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, рукопашный бой, каратэ токукай, бокс, спортивные бальные танцы, биатлон и др.

Туризм 
В городе работают несколько гостиниц:
 «Гости Майорки»
 «Гостиница»
 «Званка»
 «Легенда»
 «Металлург»
 «Отдохни»
 «Севиль»
 «Седой Волхов»
 «Cityhostel»

Образование 
В городе работают 10 школ и 12 детских садов, есть средние специальные учебные заведения и филиалы высших учебных заведений:
 Волховский Алюминиевый колледж
 Волховский политехнический техникум
 Волховский колледж транспортного строительства
 Филиал РГПУ им. А. И. Герцена
 Филиал ЛГУ им. А. С. Пушкина

Существуют также учреждения дополнительного образования:
 Детская музыкальная школа им. Я. Сибелиуса
 Школа искусств
 Художественная школа
 Дом детского творчества

Медицина 
В городе работают следующие медицинские учреждения:
 2 больницы
 2 поликлиники
 Стоматологическая поликлиника
 Стоматологическая клиника «Добрый доктор»
 Стоматологическая клиника «Дента+»
 Диагностический центр «Хеликс»
 Родильный дом
 Санаторий-профилакторий «Волхов»

Связь 
Оператором стационарной связи в городе является «Ростелеком». Код Волхова +7 81363, городские номера пятизначные.

В городе действует 5 отделений «Почты России». Почтовые индексы Волхова: 187401 (Главпочтамт), 187402, 187403, 187404, 187406.

В Волхове представлены следующие операторы сотовой связи:
 «МегаФон» (3G+4G)
 МТС (3G+4G)
 «Билайн» (3G+4G)
 Tele2 (3G)
 Yota

Услуги по доступу в Интернет в городе оказывают:
 «Ростелеком»
 «Эталон-Оптик»
 «ТЕМА-Телеком»
 «Волхов-Онлайн»

Услуги кабельного телевидения в городе оказывают:
 «Эталон-Оптик»
 «Коммаст»

СМИ

Газеты 
 Волховские огни
 Провинция. Северо-запад
 Между прочим обо всём
 Голос Ладоги

Телевидение 
Местное телевидение представлено каналом «Волховское телевидение», который производит информационные программы, выходящие в сетке регионального вещания телеканала «Мир 24» по сети кабельного телевидения.

Также в городе работают первый и второй мультиплексы российского цифрового эфирного телевидения.

Радио 
 87,8 FM — Волхов VFM
 88,2 FM — Радио Ваня
 88,6 FM — Ретро FM
 101,6 FM — Радио Рекорд
 102,2 FM — Дорожное радио
 103,2 FM — Радио Родных дорог
 103,8 FM — Авторадио
 104,6 FM — Питер FM
 105,7 FM — Русское радио
 107,2 FM — Европа Плюс

Социальная сфера 
В городе имеется учреждение социальной защиты населения: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение Волховский комплексный центр социального обслуживания населения «Береника».

Галерея

Города-побратимы 
Волхов является городом-побратимом следующих городов:
  Ярвенпяа, Финляндия
  Сундсвалль, Швеция
  Мушёэн, Норвегия
  Лимбажи, Латвия

Известные уроженцы 

 Вайпан, Виктор Алексеевич — доктор юридических наук.
 Вязилов, Евгений Дмитриевич — советский и российский кибернетик, океанолог, доктор технических наук.
 Ганзен, Владимир Александрович — советский и российский психолог, доктор психологических наук.
 Епифанов, Игнат Олегович — российский футболист, полузащитник.
 Ларионов, Николай Евгеньевич — советский и российский футболист.
 Маркаров, Борис Ваганович — советский ватерполист.
 Морозов, Вадим Николаевич — российский железнодорожник.
 Никифоров, Евгений Михайлович — советский сержант, пулемётчик.
 Петров, Сергей Валериевич — российский предприниматель и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 Смолеева, Нина Николаевна — советская волейболистка, бывший игрок сборной СССР.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Волховского городского и районного Советов депутатов
 

Волхов
Населённые пункты Волховского района
Переименованные населённые пункты России
Районные центры Ленинградской области